Tepetzintla es un topónimo náhuatl que significa «en el cerrito», y en México se puede referir a los siguientes lugares:

 Municipio de Tepetzintla (Puebla), municipio del estado de Puebla;
 Tepetzintla (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior;
 Municipio de Tepetzintla (Veracruz), municipio del estado de Veracruz;
 Tepetzintla (Veracruz), localidad del estado de Veracruz, cabecera del municipio anterior.